La route départementale 116, ou RD 116, est située :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Fontienne à La Brillanne ;
 dans le département de la Manche, elle relie Cherbourg-en-Cotentin à Barfleur ;
 dans le département des Pyrénées-Orientales, elle relie Villefranche-de-Conflent au col de Jou, reprenant l'ancienne RN 116A, déclassée en 1972 ;
 dans le département de l'Essonne, elle relie Arpajon et Ablis.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Réseau routier de la Manche
 Routes des Pyrénées-Orientales

116